A Taça dos Campeões Europeus 1982–83 foi a 28ª edição da Taça dos Campeões Europeus. O campeão Aston Villa foi afastado pelo Juventus Football Club nos quartos de final.

Fase preliminar 

|}

Primeira fase 

|}

¹ 17 Nëntori Tirana venceu no número de gols fora de casa.

Esquema

Segunda fase 

|}

¹ Sporting venceu no número de gols fora de casa.

Quartas de final 

|}

Semifinal 

|}

Final

Ligações externas 
 

1982–83
1982 no futebol
1983 no futebol